Aquesta és una llista amb els models de motocicleta fora d'asfalt produïts per Husqvarna al llarg de la seva existència, ordenada cronològicament per l'any de llançament del model. La llista aplega tots els models dissenyats per a disciplines esportives (o per al seu ús) fora d'asfalt produïts per Husqvarna entre el 1965 i el 1990 (pocs anys després de l'adquisició de la marca per Cagiva).

Identificació 
Per tal d'identificar els seus models, Husqvarna feia servir una sèrie de convencions que varen anar variant amb els anys.

De 1968 a 1989 
Els models produïts entre 1968 i 1989 -és a dir, des de la primera etapa fins a poc després de l'adquisició de la marca per Cagiva-, duien informat el número de bastidor a la tija de direcció i el número de motor al costat esquerre o dret del càrter. Aquesta numeració seguia els següents patrons:

De 1990 a 2013 
Els models produïts entre el 1990 i 2013 -és a dir, des de la primera etapa de Cagiva fins a poc abans de l'adquisició de la marca per KTM-, duien informat a la tija de direcció un número d'identificació de 16 o 17 dígits, anomenat Vin (per exemple,  o ), el desè dígit del qual indicava l'any de producció de la moto segons la taula següent:

Llista de models 

Notes

Resum per model 

Tot seguit es llisten els diferents models produïts, ordenats alfabèticament.

Referències 

 

Husqvarna
Husqvarna